ECR může znamenat:

 Efficient Consumer Response
 Evropští konzervativci a reformisté – euroskeptická frakce v Evropském parlamentu